Radio Aktiv ist der Name folgender Hörfunksender:
 Radio Aktiv (München), privater Musiksender aus München, gegründet 1984 von Peter Pelunka
 Radio Aktiv-FM, privater Musiksender aus München, gegründet im Jahr 2000
 Radio Aktiv (Hameln-Pyrmont), nichtkommerzieller Lokalsender aus Hameln-Pyrmont
 Radioaktiv (Hochschulradio), Campusradio aus Mannheim

Siehe auch:
 Radioaktiv